A Brother's Sacrifice – cortometraggio del 1912 diretto da Bert Haldane
A Brother's Sacrifice – cortometraggio del 1917 diretto da Francis J. Grandon